Az 1. FFC Turbine Potsdam egy német női labdarúgóklub, amely a német női első osztályban szerepel. A klub székhelye Potsdam és hazai mérkőzéseiket a Karl-Liebknecht-Stadionban játsszák. Legnagyobb riválisa az FFC Frankfurt.

Játékoskeret 
2020. szeptember 5-i állapotnak megfelelően.

Sikerek 
UEFA-kupa / Bajnokok Ligája : 2
2004–2005, 2009–2010
Bundesliga : 6
2003–04, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12
Német női labdarúgókupa : 3
2003–04, 2004–05, 2005–06

Nemzetközi kupaszereplések

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Az 1. FFC Turbine Potsdam honlapja

Német női labdarúgócsapatok
1999-ben alapított labdarúgócsapatok